Мазилуг (, ) — деревня в Торбеевском районе Мордовии России. Входит в состав городского поселения «Посёлок Торбеево».

География 
Расположена на юго-западе республики, фактически входит в состав посёлка Торбеево, административного центра района.

Высота над уровнем моря — 197 м.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва-эрзя составляли 94 % из 209 чел.

Транспорт 
Просёлочные дороги.
Остановка общественного транспорта «Мазилуг».

Примечания 

Населённые пункты Торбеевского района